

Anno 
 1899 – (MDCCCXCIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1899 a.C.

Matematica 
 1899 – numero naturale

Altro 
 1899 – serie televisiva del 2022
 1899 Crommelin – asteroide della fascia principale del sistema solare